Memorijalni trofej Jamesa Norrisa godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „igrački najpotpunijem i najpotkovanijem braniču”. Dobitnika određuje Udruženje profesionalnih pisaca u području hokeja na ledu glasovanjem na kraju regularne sezone, a nagrada se uručuje na svečanoj ligaškoj ceremoniji (NHL Awards) nekoliko dana poslije velike završnice doigravanja.

James Norris bio je predsjednik momčadi Detroita od 1932. do smrti 1952. Nagrada je prvi put uručena krajem sezone 1953./54. u njegovu čast.

Povijest

James Norris bio je poslovni čovjek; zgrnuo je bogatstvo radom u poljoprivredi i stočarstvu. Nakon šest godina pregovaranja s Frankom Calderom, predsjednikom NHL-a, 1932. napokon pokreće vlastiti klub. Logotip Red Wingsa, krilo koje se probija iz kotača, pripisuje se upravo Norrisu. Predvodio je Detroit do osvajanja pet Stanleyjevih kupova u svojstvu predsjednika.

Vodstvo lige odlikuje najistaknutijeg braniča lige od 1954. nagradom koja nosi njegovo ime. Novoosnovanom nagradom nastavljena je tradicija nazivanja odlikovanjâ po trenerima ili predsjednicima klubova Izvorne šestorke, pokrenuta Rossovim trofejem i zaključena Selkeovim. 

Nagrada Jamesa Norrisa išla je u ruke vratara s najnižim prosjekom primljenih golova u regularnoj sezoni IHL-a od 1955. do raspada lige 2001.

Popis dobitnika

Statistička kategorija plus-minus pokrenuta je u sezoni 1967./68.

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.

Znamenitosti

Na „vječnoj ljestvici” vodi Bobby Orr s osam naslova. Doug Harvey i Nicklas Lidström imaju po sedam.

Orrovih 139 bodova u jednoj regularnoj sezoni najbolji je napadački učinak jednog braniča u povijesti lige. Paul Coffey ostvario je jedan manje u momčadi Edmontona predvođenoj Wayneom Gretzkym. Ray Bourque nakupio je najviše bodova u kategoriji braniča u karijeri (1579).

Najbolji ± učinak u povijesti ima Larry Robinson (730). Međutim, najbolji ± u jednoj sezoni drži Bobby Orr (124) ispred Robinsona (120).

Izvori

NHL